

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podchoinki – część miasta Rajgród
 Podchoinki – część wsi Przeuszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów